Carlos Montes puede hacer referencia a:

 Carlos Montes Cisternas, político chileno;
 Carlos Montes Cureño, boxeador mexicano;
 Carlos Montes García, jugador de baloncesto español.
 Carlos Montes Serrano, arquitecto y catedrático de la ETSA de Valladolid.